Collett ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Collett (* 1984), englischer Fußballspieler
 Brita Collett Paus (1917–1998), norwegische Gründerin der Fransiskushilfe und Mitglied von staatlichen Ausschüssen
 Camilla Collett (1813–1895), norwegische Schriftstellerin
 Charles Collett (1871–1952), britischer Eisenbahningenieur
 Clive Franklyn Collett (1886–1917), neuseeländischer Pilot
 Glen Calvin Collett (1926–2016), US-amerikanischer Biologe
 Ernie Collett (1895–1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernie Collett (Fußballspieler) (1914–1980), englischer Fußballspieler
 Frank Collett (≈1941–2016), US-amerikanischer Jazzpianist
 Frederik Collett (1839–1914), norwegischer Landschaftsmaler
 Henry Collett (1836–1901), englischer Oberst und Botaniker
 Nils Collett Vogt (1864–1937), norwegischer Schriftsteller
 Jonas Collett (1772–1851), norwegischer Politiker
 Robert Collett (1842–1913), norwegischer Zoologe
 Wayne Collett (1949–2010), amerikanischer Leichtathlet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Collett (Indiana)
 Collett (Iowa)

Tiere:
 Schlangenart: Pseudechis colletti (Collett-Schwarzottern)

im NRHP gelistete Objekte:
 Collett Park, in Terre Haute, Indiana, ID-Nr. 81000021
 Collett Park Neighborhood Historic District, in Terre Haute, Indiana, ID-Nr. 04000207

Siehe auch:
 Collette
 Collet
 Colette (Begriffsklärung)
 Colet
 Kollet